El Torneig de Canton 2013, oficialment conegut com a Guangzhou International Women's Open 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 10a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 21 de setembre de 2013 a Canton, Guangdong, Xina.

La tennista local Zhang Shuai va guanyar el primer títol individual de la seva carrera mentre que l'estatunidenca Vania King va disputar les finals individual i de dobles del torneig però va caure en ambdues.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 

2013
WTA Tour 2013